AVC steht als Abkürzung für:
 Advanced Video Coding, ein Standard zur Videokompression, siehe H.264
 Aktionskomitee für verfolgte Christen, siehe Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden #Bundeswerke
 Alternative Vehicle Centre, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Anti-Vibration Compound, ein Compound zur Schwingungsdämpfung in schnell drehenden Walzen
 Asian Volleyball Confederation, ein Volleyball-Dachverband
 Automatic Volume Control, siehe Automatische Lautstärkeregelung
 AVC-Intra, ein HD-fähiger Intra-Frame-Videocodec
 Any Video Converter, ein Videokonverter für Windows und Mac OS

AVC